De Vecchi ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo De Vecchi (1898–1988), italienischer Fechter
 Bernardino de Vecchi (1699–1775), römisch-katholischer Kardinal
 Cesare Maria De Vecchi (1884–1959), italienischer Politiker, Weggefährte Mussolinis und Offizier
 Ezio De Vecchi (1826–1897), italienischer Generalleutnant, Politiker und Senator
 Giovanni de Vecchi (1536–1615), italienischer Maler der Spätrenaissance
 Renzo De Vecchi (1894–1967), italienischer Fußballspieler und -trainer

De Vecchi bezeichnet außerdem:
 Officine Meccaniche De Vecchi, ehemaliger italienischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Devecchi
 Vecchi